Häfen steht für:
 Plural von Hafen
 Häfen (Bremen), Bremer Stadtteil 
 der/das Häfen, österreichisch umgangssprachlich für Gefängnis

Häfen ist der Familienname folgender Personen:
 Mario von Häfen (* 1968), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof

Siehe auch: 
 Hafen (Begriffsklärung)
 Hefen